Inosperma is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Inocybaceae.

Kenmerken 
Deze groep paddenstoelen onderscheidt zich morfologisch van andere Inocybes door de afwezigheid van pleurocystidia en de vorm van de sporen. Ook is de steel meestal langer dan de hoed breed is en de cheilocystidia bestaan elk uit een enkele cel en zijn vaak zo talrijk dat ze de lamelrand wit maken. Ze zijn dunwandig, zonder kristallen en amorfe kap, deels cyanofiel, deels met secundaire septen. De sporen zijn glad, met kleine apiculus, vaak met afgeronde apex, meestal ei- of boonvormig. De geur is niet spermatisch.

Inosperma is verdeeld in twee secties: 
 Cervicolores (met een schilferige hoed)
 Rimosae (met een radiaal fibrose of rimose hoed)

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 72 soorten (peildatum juni 2022):

Foto's 

Inocybaceae
Schimmelgeslacht